Офори — фамилия. Представители:
 Офори, Келвин (род. 2001) — ганский футболист, полузащитник.
 Офори, Эбенезер (род. 1995) — ганский футболист, полузащитник.